Мухопа́д — українське прізвище. Відомі носії:

 Мухопад Йосип Хомич — український природолюб-аматор, учитель біології шкуратівської школи, заклав дендропарк «Шкуратівський».
 Мухопад Микола Денисович — український науковець, повний кавалер почесного знаку «Шахтарська слава».

Українські прізвища